Matthew McKay est un nom pouvant désigner:

Matthew McKay (1858-1937), homme politique fédéral canadien
 (né en 1981), joueur de football anglais
Matt McKay (né en 1983), joueur australien de football australien

Voir aussi
Matthew MacKay, homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard

McKay, Matthew